Aldfield est un nom porté par :

 Aldfield : village anglais du Yorkshire ;
 Aldfield : ancienne municipalité de canton du comté de Gatineau, au Québec.